Plusieurs basiliques catholiques ont été nommées basilique Saint-Jean en l'honneur d’un saint Jean :

En  
 la basilique Saint-Jean de Berlin, dédiée à saint Jean le Baptiste ;
 la basilique Saint-Jean de Sarrebruck, dédiée à saint Jean le Baptiste ;

En  
 la basilique-cathédrale Saint-Jean (ou Saint-Jean-Saint-Étienne) de Besançon, dédiée à saint Jean le Baptiste et au martyr Étienne ;

En  
 à Rome :
 la basilique Saint-Jean-de-Latran, dédiée « au très-saint Sauveur et aux saints Jean le Baptiste et Jean l’Évangéliste » ;
 la basilique Saint-Jean-et-Saint-Paul, dédiée aux saints martyrs Jean et Paul ;

En  
 la basilique-cathédrale Saint-Jean-Baptiste-et-Saint-Jean-l’Évangéliste de Toruń ;

En  
 la basilique Saint-Jean d’Éphèse, dédiée à saint Jean l’Évangéliste et annoncée comme construite sur sa tombe.

Voir aussi
 , pour les basiliques dédiées à saint Jean le Baptiste
 
 
 

~
Jean